Texter steht für:

 Werbetexter
 Liedtexter
 Comicautor

Texter ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Texter (* 1960), deutscher Politiker (CDU).

Siehe auch:
 Texta, eine österreichische Hip-Hop-Band
 texten (Begriffsklärung)
 Textor